Каракаска — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Каракаска — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Каракаска — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.